Elmander är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Patrik Elmander (född 1978), en svensk fotbollsspelare (anfallare)
 Johan Elmander (född 1981), en svensk fotbollsspelare
 Peter Elmander (född 1985), en svensk fotbollsspelare (anfallare)

Svenska efternamn